Farwig ist der Familienname von

 Guillermo Farwig (* 1957), bolivianischer Skirennläufer
 Nina Farwig (* 1977), deutsche Biologin
 René Farwig (* 1935), bolivianischer Skirennläufer
 Stanley J. Farwig (~1930–2003), nordamerikanischer Botaniker